

Persone 
 Aage Niels Bohr (1922-2009) – fisico danese, Premio Nobel per la fisica nel 1975
 Christian Bohr (1855-1911) – fisiologo danese, padre di Harald e Niels Bohr
 Harald Bohr (1887-1951) – matematico e calciatore danese
 Niels Bohr (1885-1962) – fisico danese, Premio Nobel per la fisica nel 1922, padre di Aage Niels Bohr

Altro 
 3948 Bohr – asteroide della fascia principale
 Calcolo di Bohr
 Condizione della frequenza di Bohr – postulato del modello atomico di Bohr
 Effetto Bohr – fenomeno fisiologico
 Magnetone di Bohr – costante fisica
 Modello atomico di Bohr
 Raggio di Bohr – unità di lunghezza in fisica atomica